Луций Невий Аквилин () — римский политический деятель и сенатор середины III века.

Биография 
Аквилин происходил из Италии или Африки, имел титул vir clarissimus и был патроном города Тубурсикум-Буре. Возможно, его предком был легат III Августова легиона в 193 году Луций Невий Квадратиан.

В 249 году он занимал должность консула вместе с Луцием Фульвием Гавием Нумизием Эмилианом. По всей видимости, в правление императора Галлиена Аквилин находился на посту проконсула Африки.

У Аквилина было два сына: Невий Бальбин Аквилин (легат Карфагена при проконсулате своего отца) и Луций Невий Флавий Юлиан Тертулл Аквилин.

Примечания

Литература 
 Prosopographia Imperii Romani. N 6.
 

Проконсулы Африки